Светислав Миша Здравковић (Инђија, 25. мај 1947 — Београд, 5. октобар 2004) био је српски вајар,

Рођени 1947.
Умрли 2004.
Српски вајари
Инђијани